El término propulsor puede hacer mención a:
 propulsor es una arma que permite la impulsión de venablos o azagayas con mayor fuerza que al hacerlo con el brazo, un tipo especial usado en América por ciertos pueblos es el átlatl;
 Propulsión espacial a cualquier tecnología capaz de impulsar una nave por el espacio;
 Propulsor iónico o motor iónico es uno de los distintos tipos de propulsión espacial, específicamente del tipo eléctrica;
 Propulsor azimutal consiste en una hélice que puede orientar su impulso girando alrededor de un eje vertical;
 Propulsor vernier es un motor cohete que sirve para el control vectorial del empuje de los misiles y las naves espaciales, lo que posibilita modificar su trayectoria de vuelo;
 Propulsor Voith Schneider es un especializado sistema de propulsión marina;
 Propulsor con tobera anular es un sistema de propulsión de algunos tipos modernos (finales del siglo XX) de submarinos y torpedos;